In 1927/28 werd het dertiende Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuidoost-Duitse voetbalbond. 

Gelb-Weiß Görlitz werd kampioen en plaatste zich voor de Zuidoost-Duitse eindronde. De eindronde werd in groepsfase gespeeld en de club werd laatste.

VfB Lauban fuseerde met SC Germania 1924 Lauban tot Laubaner SV. Doordat de competitie naar het volgende seizoen uitgebreid werd moest de laatste geen play-off spelen tegen de kampioen van de B-Liga.

A-Liga

B-Liga

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Opper-Lausitzs voetbalkampioenschap (Zuidoost-Duitsland)
Duits competitievoetbal 1927/28